Света Анастасия може да се отнася до:

 Анастасия Узорешителница, светица
 Света Анастасия, остров в Бургаския залив
 „Света Анастасия Узорешителница“, манастир на Халкидики, Гърция
„Света Анастасия Узорешителница“, църква в с. Анастасия, Гърция
„Света Анастасия Узорешителница“, църква в Еани, Гърция